Sololá puede referirse a:

Departamento de Sololá, departamento de la República de Guatemala, donde se ubica el Lago de Atitlán
Municipio de Sololá, municipio del departamento de Sololá, y cabecera departamental del mismo.
Sololá Fútbol Club, club deportivo de balompié del municipio de Sololá.